Molekulska formula -{C40H44N4O16}- se može odnositi na:

 Uroporfirinogen I
 Uroporfirinogen III